calliope – łacińska nazwa gatunkowa, np. Gynacantha calliope, Luscinia calliope, Macromia calliope, Stellula calliope
 Calliope (Kaliopa, Kaliope, Kalliope) – w mitologii greckiej muza poezji epicznej
 Calliope (T34 Calliope) – amerykańska wyrzutnia rakietowa
 Calliope – miasto w Australii

Zobacz też 
 Calliope Torres – bohaterka amerykańskiego serialu „Chirurdzy”
 Kalliope